Аоно — фамилия. Известные носители:
 Аоно, Рё (род. 1990) — японский сноубордист, выступающий в хафпайпе.
 Аоно, Такэси (1936—2012) — японский сэйю.

 Аоно — феодальное княжество (хан) в Японии периода Эдо (1618—1684).